Fay steht für:

 den weiblichen und männlichen Vornamen Fay

Gemeinden in Frankreich:
 Fay (Orne), im Département Orne
 Fay (Sarthe), im Département Sarthe
 Fay (Somme), im Département Somme
 Le Fay, im Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
 Fay-aux-Loges, im Département Loiret
 Fay-de-Bretagne, im Département Loire-Atlantique
 Fay-en-Montagne, im Département Jura
 Fay-le-Clos, im Département Drôme
 Fay-les-Étangs, im Département Oise
 Fay-lès-Marcilly, im Département Aube
 Faÿ-lès-Nemours, im Département Seine-et-Marne
 Le Fay-Saint-Quentin, im Département Oise
 Fay-sur-Lignon, im Département Haute-Loire
 Grandlup-et-Fay, im Département Aisne

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fay (Illinois), im Carroll County
 Fay (Missouri), im Ozark County
 Fay (New York), im Franklin County
 Fay (Oklahoma), im Dewey County

Fay oder La Fay ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Fay (1844–1928), amerikanische Konzertpianistin und Managerin
 Bernard Faÿ (1893–1978), französischer Historiker, Gegner der Freimaurerei und Kollaborateur
 Bill Fay (* 1943), britischer Singer-Songwriter

 Charles Alexandre Fay (1827–1903), französischer General
 Craig Fay (* 1992), irischer Eishockeyspieler
 Dorothy Fay (1915–2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Edgar Fay (1908–2009), britischer Autor, Richter und Gutachter
 Francis B. Fay (1793–1876), US-amerikanischer Politiker
 Frank Fay (1891–1961), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Garrick Fay (* 1948), australischer Rugby-Union-Spieler
 Gemma Fay (* 1981), schottische Fußballspielerin
 Hanns Fay (1888–1957), deutscher Maler
 Henry Fay (1835–1897), US-amerikanischer Politiker
 Jakob Fay, tätig von etwa 1837 bis 1845, deutscher Lithograf
 James H. Fay (1899–1948), US-amerikanischer Politiker
 Jay Fay (* 1993), US-amerikanischer DJ
 Johann Noë du Fay (1748–1820), Kaufmann Freie Stadt Frankfurt
 Johanna Fay (* 1980), deutsche Germanistin
 John Fay (1773–1855), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Fay (Politiker) (1753–1803), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Fay (1812–1875), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Kery Fay (* 1989), deutsche Sängerin und Songschreiberin
 Ludwig Fay (1859–1906), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Marie Victor Nicolas de Fay de La Tour-Maubourg (1768–1850), französischer General
 Martin Fay (1936–2012), irischer Geiger
 Meagen Fay (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Fay (* 1949), neuseeländischer Bankier und Unternehmer
 Miguel La Fay Bardi (1934–2021), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Sicuani
 Mitchell Lovelock-Fay (* 1992), australischer Radrennfahrer
 Paul B. Fay (1918–2009), US-amerikanischer Politiker
 Percival Bradshaw Fay (1890–1971), US-amerikanischer Romanist und Mediävist
 Sidney Bradshaw Fay (1876–1967), US-amerikanischer Historiker
 Ștefan Fay (1919–2009), rumänisch-französischer Schriftsteller
 Wilhelm Fay (1911–1980), deutscher Politiker (CDU)
 William P. Fay († 1969), irischer Diplomat

Fay steht weiter für:
 (4820) Fay, Asteroid des Hauptgürtels
 Ellsworth & Fay, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Markenname der Empire Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

FAY steht für:
 Fayetteville Regional Airport (IATA-Code) in North Carolina

fay steht für:
 Kuhmareyi (ISO-639-3-Code), eine der West-Iranischen Sprachen

Siehe auch:
 Du Fay
 Faye
 Fays
 Fey

Abkürzung